Название «Выживший» носят несколько произведений.

Книги:
 «Выживший» (2004; ) — роман Хесуса Ф.Гонсалеса в жанре хоррор.
 «Выживший» (2012; ) — мемуары камбоджийского писателя и общественного деятеля Чум Мея (одного из двенадцати выживших в тюрьме S-21 во время правления «красных кхмеров»).

Фильмы:
  (1981; ) — австралийский фильм ужасов британского режиссёра Дэвида Хеммингса.
  (1987; ) — фантастический фильм режиссёра Майкла Шеклтона.
  (1999; ) — канадский фантастический телефильм режиссёра Дэвида Стрейтона.
  (2006; ) — канадский видеофильм режиссёра Эрина Берри.
 «Выживший» (2008; также «Оставшийся в живых»; ) — румынский криминальный фильм режиссёра Серджиу Николаеску.
 «Выживший» (2015; ) — американский фильм режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньярриту.

См. также